I soliti ignoti – film del 1958 di Mario Monicelli
Soliti ignoti – programma televisivo condotto da Fabrizio Frizzi e poi da Amadeus, trasmesso su Rai1 dall'11 giugno 2007.